The Black Circle – film del 1917 diretto da Robert Ellis
 The Black Circle – film del 1919 diretto da Frank Reicher
 The Black Circle – film del 2008 diretto da Matthew Hartwell